Панинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Панинский сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Панинский сельсовет — в Медвенском районе Курской области.
 Панинский сельсовет — в Добровском районе Липецкой области.
 Панинский сельсовет — в Сосновском районе Нижегородской области.